Francesca Rapino née à Rome est une chercheuse qualifié F.R.S.-FNRS au sein du Laboratoire Stem Cells - Cancer Signaling (GIGA Institute / Faculté de Médecine) de  l’ULiège.

Biographie 
Elle a obtenu son master en biologie cellulaire et moléculaire en 2010 à l'Université de Tor Vergata. Elle enchaine avec un doctorat en pharmacologie moléculaire à Francfort en Allemagne. En 2014, Francesca décide de suivre son mari à Liège et y emménage. Elle rencontre Pierre Close, chercheur qualifié, et ils décident de collaborer. Suite à cette rencontre, elle décide de rester définitivement et elle a eu 2 enfants.

Diplômes 

 Master en biologie cellulaire et moléculaire
 Doctorat en pharmacologie moléculaire

Recherches 
Francesca cherche à comprendre les cellules cancéreuses et les manières d'établir leurs protéomes. Depuis son arrivée à Liège, elle a contribué à établir le premier lien entre le traitement du cancer et de la biologie des ARNt.

Plus précisément, ses thématiques se concentrent sur les conditions silencieuses (ARNt) qui induisent un ensemble de cellules saines à devenir tumorigènes. L'utilisation de technologie de pointe servira à profiter, cibler génétiquement et tester physiologiquement le rôle des différents ARNt dans l'établissement du CSC.  En identifiant une signature des ARNt qui caractérisent l'établissement du CSC, la chercheuse souhaite générer, dans un avenir proche, une nouvelle technologie pour améliorer le diagnostic précoce de cancers hautement incurables, tels que celui du poumon et de l'intestin.

Prix et récompenses 

 Prix Rita e Sebastiano Raeli (2011) 

 Prix Braconnier - Lamarche (2015)
 Prix Fondation Bonjean- Oleffe (2016)
 Prix Frederic Van Den Brule (2018)
 Prix Fondation Roi Baudouin (2019)

Références

Liens externes 
 
 
Pharmacologue belge